Децентрализованный турнир 1997 () — 81-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Лигилья Пре-Либертадорес

Национальный финал 
«Альянса Лима», выиграв Апертуру и Клаусуру, автоматически стала чемпионом Перу.

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1997 на rsssf.com

1997
Перу
Спорт в Перу в 1997 году